Pires kan som auktorsförkortning betyda:

 Ana Maria S. Pires
 João Murça Pires
 Maria Rita Silvério Pires

Robotskapade auktorsförkortningar